Pullman puede referirse a:

Transporte
Autocar, vehículo de motor grande tipo ómnibus, utilizado principalmente para el transporte de pasajeros de largas distancias.
Vagones de lujo para ferrocarriles.
Pullman Bus, empresa chilena de transporte terrestre.

Lugares
Pullman (Chicago), barrio de Chicago, Illinois.
Pullman (Míchigan), localidad del estado de Míchigan.
Pullman (Virginia Occidental), pueblo en el condado de Ritchie, estado estadounidense de Virginia Occidental.
Pullman (Washington), ciudad en el condado de Whitman, estado estadounidense de Washington.

Personas
Bill Pullman, actor estadounidense.
Philip Pullman, escritor inglés.
George Pullman, industrial e inventor estadounidense.